Master der Shaolin steht für:
 Master der Shaolin (1979), hongkonger Film von Ho Meng Hua
 Master der Shaolin (1994), chinesisch-hongkonger Film von Wong Jing und Corey Yuen